FCAMR () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 532 амінокислот, а молекулярна маса — 57 144.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів.
Задіяний у таких біологічних процесах, як адаптивний імунітет, імунітет, альтернативний сплайсинг.
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки